śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy
 Crime & Investigation Network – kanał dokumentalny
 Zatrzymanie konwekcji (z ang. convective inhibition) – indeks energii wstrzymującej konwekcję w atmosferze
 

eo:CIN